Pömer ist der Familienname folgender Personen:

 Pömer von Diepoltsdorf, Nürnberger Patrizierfamilie
 Christian Pömer (* 1977), österreichischer Radrennfahrer und Sportmanager
 Georg Abraham Pömer (1584–1655), deutscher Patrizier, Ratsherr und Pfleger